Halk Bankası Spor Kulübü 2017-2018 – stagione della squadra di pallavolo femminile
 Halk Bankası Spor Kulübü 2017-2018 – stagione della squadra di pallavolo maschile